Ouse – rzeka w Anglii, w Yorkshire, dopływ estuarium Humber
 Ouse – rzeka w Anglii, w Susseksie, dopływ kanału La Manche
 Ouse – miasto w Australii, na Tasmanii

Zobacz też 
 Great Ouse – rzeka w Anglii, dopływ zatoki The Wash
 Little Ouse – rzeka w Anglii, dopływ Great Ouse